Seznam letališč v Srbiji.

Letališča

Glej tudi 
Mapa letališč v Srbiji z asfalt - beton steze 
Transport v Srbiji

Zunanje povezave 
- v angleščini:
Aircraft Charter World 
The Airport Guide
World Aero Data
FallingRain.com 

Srbija
Srbija